Raux ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Raux (* 1976), französische Leichtathletin
 Damien Raux (* 1984), französischer Eishockeyspieler